Drakhtik är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Gegharkunik, i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan. Drakhtik ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Drakhtik är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Drakhtik. Närmaste större samhälle är Chambarak,  kilometer öster om Drakhtik. 

Trakten runt Drakhtik består till största delen av jordbruksmark. Runt Drakhtik är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gegharkunik